Дискография французской певицы Милен Фармер включает в себя одиннадцать студийных альбомов, многочисленные синглы, концертные записи и сборники. На значительное количество песен сняты видеоклипы (большая часть из них — продюсером и композитором Фармер Лораном Бутонна, но есть и клипы, спродюсированные другими известными режиссёрами — Абелем Феррара, Люком Бессоном и др.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Бисайды

Концертные альбомы

Ремиксы 
 Dance remixes (1992)
 Remixes (2003)

Сборники

Видеография

Релизы 
 VHS Les clips (1987)
 VHS Les clips — Volume II (1988)
 VHS Les clips — Volume III (1990)
 VHS The videos (1990)
 VHS L’autre (1992)
 VHS Music Videos (1997)
 VHS Music Videos II (1997)
 VHS Je te rends ton amour (1999)
 VHS Music Videos III (2000)
 DVD Music videos (2001)
 DVD Music videos II & III (2001)
 DVD Music videos IV (2006)

Клипы

Концертные видео 
 En concert (1990)
 Live à Bercy (1997)
 Mylenium Tour (2000)
 Avant que l’ombre… à Bercy (2006)
 Stade de France (2010)
 Timeless 2013 (2014)
Mylene Farmer 2019 – Le Film

Концертные туры 
 En concert (1989)
 Tour '96 (1996)
 Mylenium Tour (1999—2000)
 Avant que l’ombre… à Bercy (2006)
 En tournée 2009 (2009)
 Timeless 2013 (2013)

Примечания 

Фармер, Милен
Милен Фармер
Фармер, Милен